Luckenbill ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel David Luckenbill (1881–1927), US-amerikanischer Altorientalist
 Ted Luckenbill (1939–2012), US-amerikanischer Basketballspieler